

Zemljopis

Kolumbija 
 Cabrera, Cundinamarca
 Cabrera, Santander

Dominikanska Republika
 Cabrera, María Trinidad Sánchez
 Loma de Cabrera, Dajabón

Meksiko
 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca

Španjolska
 Cabrera (otok u Balearima), nenaseljeno otočić
 Cabrera d'Anoia, Katalonija
 Cabrera de Mar, Katalonija
 Castrillo de Cabrera, Kastilja i Leon
 La Cabrera, Madrid

Ostalo
 Cabrera (prezime)
 Cabrera (Santa Maria de Corcó)
 Cabrera Nunatak
 Cabrera (rijeka), u Kolumbiji
 Cabrera, sinonim za biljni rod trava Axonopus